Johann Prehn ist der Name folgender Personen:

* Johann Jacob Prehn (1746–1802), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Valentin Prehn (1749–1821), deutscher Konditor und Kunstsammler